Korydallos kan syfta på:

Grekland 

 Korydallós (ort), Thessalien, Trikala, 
 Dimos Korydallos, kommun, Attika, Nomós Piraiós, 
 Korydallós (kommunhuvudort), Attika, Nomós Piraiós,